Marienhof – niemiecka opera mydlana emitowana na kanale Das Erste od 1 października 1992 roku do 15 czerwca 2011 roku. Do tego momentu doczekała się ponad 4053 odcinków. Była emitowana pięć razy w tygodniu. Akcja serialu rozgrywała się na przedmieściach Kolonii.

Aktualna Obsada 

Niemieckie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne emitowane od 1992
Seriale telewizyjne zakończone w 2011